Elmira puede referirse a las siguientes localidades:

Literatura 
 Elmira, mujer seducida por Tartufo en la obra homónima

Toponimia
En :
 Elmira (Ontario)
 Elmira (Isla Príncipe Eduardo)

En los :
 Elmira (California)
 Elmira (Indiana)
 Elmira (Míchigan)
 Elmira (Misuri)
 Elmira (Nueva York)
 Elmira Correctional Facility
 Elmira College
 Elmira (Oregón)